Berghagen är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 26 personer bosatta i Sverige.

Lasse Berghagen (född 1945), sångare och TV-personlighet
Malin Berghagen (född 1966), skådespelare, dotter till Lasse Berghagen
Robert Berghagen (1892–1987), arkitekt, farbror till Lasse Berghagen
Ingela Schale Berghagen (född 1973), skådespelare

Geografiska betydelser
Berghagen, Åland, klippa i Åland

Källor

Svenska efternamn